Výhybka může být:

 výhybka – drážní zařízení určené pro větvení kolejí, součást železničního svršku
 Abtova výhybka – speciální výhybka určená pro provoz lanových drah
 reproduktorová výhybka – označení pro pásmovou propust v reproduktorových soustavách
 Výhybka (Kladno) – místní část Kladna

v kultuře
Výhybka (film) – československý film z roku 1963 režiséra Jána Lacka